Fredholm renvoie notamment à :
 Ivar Fredholm (1866-1927), mathématicien suédois, qui a donné son nom à :
 Alternative de Fredholm
 Déterminant de Fredholm ;
 Équation intégrale de Fredholm ;
 Opérateur de Fredholm.
 Théorèmes de Fredholm